Il doppio del torneo di tennis Bank of the West Classic 1991, facente parte del WTA Tour 1991, ha avuto come vincitrici Patty Fendick e Gigi Fernández che hanno battuto in finale Martina Navrátilová e Pam Shriver 6–4, 7–5.

Teste di serie 

 Patty Fendick /  Gigi Fernández (campionesse)
 Martina Navrátilová /  Pam Shriver (finale)

 Zina Garrison /  Lori McNeil (semifinali)
 Gretchen Rush /  Robin White (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Bank of the West Classic 1991